Pantoja kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Pantoja, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 Pantoja, Guerrero, ort, Coyuca de Catalán,

Spanien 

 Pantoja (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Pantoja (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar